Municipio de Peabody puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Peabody (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bottineau.
 Municipio de Peabody (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.